I liga polska w piłce siatkowej kobiet 2016/2017 – 27. edycja ligowych rozgrywek piłki siatkowej kobiet drugiego szczebla w Polsce, zorganizowana przez Polski Związek Piłki Siatkowej pod nazwą I ligi.

System rozgrywek 
Zmagania toczyły się dwuetapowo: 
 Etap I (dwurundowa faza zasadnicza) – przeprowadzona w formule ligowej, systemem kołowym (tj. „każdy z każdym – mecz i rewanż”). Miała na celu wyłonienie drużyn walczących o awans do Orlen Ligi i spadkowicza do II ligi. 
 Etap II (trzyrundowa faza play-off) – przeprowadzona systemem pucharowym, przystąpiło do niej 8 drużyn. 
 Etap II (jednorundowa faza play-out) – dwie ostatnie drużyny zagrały baraże o utrzymanie w I lidze.

Drużyny uczestniczące 

  i  wycofały się z rozgrywek edycji 2016/2017 po zakończeniu sezonu 2015/2016.
  wycofał się z rozgrywek przed rozpoczęciem sezonu.

Rozgrywki

Runda zasadnicza

Tabela wyników

Wyniki spotkań 

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

Tabela

Play-off

Ćwierćfinały 
(Dwumecz)

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|}

Półfinały 
(Do 2 zwycięstw)
	

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|}

O miejsca 5.-8. 
(Dwumecz)

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|}

O 7. miejsce 
(Dwumecz)

|}

O 5. miejsce 
(Dwumecz)

|}

O 3. miejsce 
(Dwumecz)

|}

Finał 
(Do 3 zwycięstw)

|}

Play-out 
(Do 3 zwycięstw)

|}

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Orlen Liga (2016/2017)
 I liga polska w piłce siatkowej mężczyzn (2016/2017)

Uwagi 

I liga polska w piłce siatkowej kobiet
2016 w piłce siatkowej
2017 w piłce siatkowej
2016 w polskim sporcie
2017 w polskim sporcie